

Geografia 
Rio — curso de água

Brasil 
 Rio de Janeiro — cidade
 Rio de Janeiro (estado)

Estados Unidos 
 Rio (Flórida) — cidade no condado de Martin
 Rio (Illinois) — vila no condado de Knox
 Rio (Wisconsin) — vila no condado de Columbia

Arte 
 Rio (álbum) — álbum de 1982 da banda de rock/new wave Duran Duran
 Rio (canção) — canção-título do álbum homônimo
 Rock in Opposition — movimento musical da década de 1970
 Rio (1939) - filme policial com Basil Rathbone
 Rio (2011) — filme de animação 
 Rio (trilha sonora) — trilha sonora do filme de 2011
 R.I.O. — projeto alemão de música eletrônica

Tecnologia 
 Rio (programa) — sistema de janelas do sistema operacional Plan 9
 Kia Rio — compacto lançado na década de 2000

Desambiguações de cinema
Desambiguações de música
Desambiguações de topônimos